Dvorec Turn je lahko:

 Dvorec Turn, Gabrovka
 Dvorec Turn, Gornja Bitnja
 Stolp Turn, Ljubljana (Tivoli)
 Stolp Turn, Mokronog
 Dvorec Turn, Potoče
 Dvorec Turn, Radeče
 Dvorec Turn, Šoštanj
 Dvorec Turn, Višnja Gora
 Dvorec Rotenturn
 Dvorec Šahenturn
 Dvorec Šrotenturn
 Apfaltrerjev stolp

Glej tudi 

 Dvorec Podturn
 Grad Turn